Golden Best Yellow Generation – album delle YeLLOW Generation
Golden Best – album di Yōsui Inoue
Golden Best: 15th Anniversary – album di Zard